Shota – termine giapponese che indica e descrive l'attrazione, quasi sempre anche in senso sessuale oltre che affettivo, nei confronti di ragazzini prepuberi o appena puberi
Shōta – nome proprio di persona giapponese
Shota – danza balcanica
Shota – personaggio della saga fantasy La spada della verità